Zkratka ESP má více významů:
 ESP Guitars – výrobce hudebních nástrojů
 elektronický stabilizační program – rozšíření protiblokového systému pro zlepšení stability vozidel
 exkrečně-sekreční produkt – směs látek vylučovaná některými parazity do hostitelského organismu
 E-mail service provider (marketing) - poskytovatel e-mailové služby pro marketingové účely
  – mimosmyslové vnímání

Externí odkazy